Lisa Donahue, vinnare av 2002 års upplaga av det amerikanska Big Brother.

Lisa Donahue (född 4 februari 1976) vann den tredje årgången av amerikanska Big Brother. Innan hon var med i dokusåpan jobbade hon som bartender och efter hag hon kämpat med sin skådespelarkarriär. Hon har varit med i filmen Jekyll samt tv-serierna Entourage och Dr. Vegas.

Lisa var en av 12 deltagare i Big Brother och gick som ensam vinnare ut ur huset $500 000 rikare.

Externa länkar
 Profil på Lisa Donahue av CBS för programmet Big Brother 3 (på engelska)

Amerikanska dokusåpadeltagare
Kvinnor
Födda 1976
Levande personer